Ильиновское сельское поселение — муниципальное образование, административно-территориальная единица третьего уровня в России:

 Ильиновское сельское поселение — сельское поселение в Амурской области, в Михайловском районе.
 Ильиновское сельское поселение — сельское поселение в Ростовской области, в Мартыновском районе.
 Ильиновское сельское поселение — сельское поселение в Чеченской Республике, в восточной части Грозненского района.

См. также 
 Ильинское сельское поселение (список значений)